Ди́нги () — в общем случае маленькая шлюпка, тузик, длиной около 3 метров и вместительностью 1-2 человека (в редких случаях — 3). Предназначен для перевозки людей, небольших предметов с судна на берег или между судами.

Описание 
Компактность тузика обусловлена необходимостью поднимать его на борт судна небольшого размера, обычно от 12 до 20 м. Суда большей длины могут использовать полноразмерные шлюпки, поэтому на них тузики или динги, как правило, не используют.

В силу своих малых размеров динги, чаще всего, имеют упрощенную безнаборную конструкцию и остроскулые обводы, а изготавливают из фанеры или пластика.

Тузик (динги), оснащенный парусным вооружением, представляет собой наиболее доступное средство для занятий парусным спортом. В таком качестве они получили распространение после окончания Второй мировой войны, когда был создан ряд проектов, изначально предназначенных для спортивных целей, и впоследствии получивших широкое распространение. К их числу относят швертботы «Кадет», «Оптимист», «ОК-Динги», «Миррор-Динги», «Снайп».

Как правило, динги — это швертбот, то есть лодка, оснащённая выдвигающимся плавником-швертом, противодействующим сносу яхты под ветер. Возможность убирать шверт нужна для прохода по мелководью или причаливанию к берегу.

Парусное вооружение динги, в основном, простейших типов: кэт (бермудский или рейковый) или шлюп (бермудский, гуари).

В силу своих малых размеров динги — типичная картоп-лодка, то есть лодка, которую можно перевозить на верхнем багажнике легкового автомобиля.

Динги не обладают высокими мореходными или ходовыми качествами. Их использование ограничено плаванием в закрытых или внутренних водоёмах в условиях хорошей погоды и на небольшом удалении от берега. Также на борту динги сложно найти какой-либо комфорт, часто на них нет даже сидений-банок и экипаж размещается, сидя на днище или бортах. Все эти неудобства окупаются малой стоимостью, лёгкостью и простотой управления.

Название 
В период расцвета их популярности термин «динги» начали использовать в русском языке в значении «маленький спортивный швертбот». Термином «тузик» продолжали называть, преимущественно, гребные лодки. Тем не менее, для парусных лодок длиной от 4 м правильнее использовать термин «швертбот».

Динги в Советском Союзе и России 
В Советском Союзе в промышленных количествах производили швертботы-динги классов «Оптимист», «Кадет» и «Луч». Кроме того, лёгкие швертботы строили самодельщики-любители.

В настоящее время в России швертботы, которые можно отнести к динги, практически не производят, так как верфи, в основном, используют пластик, а этот материал позволяет по той же стоимости выпускать более современные корпуса больших размеров. Тем не менее, самодеятельная постройка динги сохранила свою актуальность, потому что такие швертботы хорошо подходят для закрытых водоёмов, можно перевозить на верхнем багажнике легкового автомобиля и хранить в гараже. Кроме того, постройка динги — это великолепная возможность для обучения постройке лодок.

Примечания 

Парусный спорт
Типы парусных судов